La saison 2009-2010 de l'USM Alger est la  du club en première division du championnat d'Algérie.

Engagée en Division 1 et en Coupe d'Algérie, l'USM Alger termine  du championnat d'Algérie.

Effectif et encadrement 
|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=8 style="background: #F9F9F9" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Attaquants
|-

Transferts

Compétitions

Championnat d'Algérie

Journées 1 à 17

Journées 18 à 34

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Évolution du classement et des résultats

Coupe d'Algérie

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles 
(Mis à jour le )

Statistiques des buteurs 

 Total des buts dans le jeu, hors c-s-c.

Notes et références

Liens externes 
 

2009-2010
Alger USM
Football en Algérie en 2009
Football en Algérie en 2010